Le tournoi de tennis de Los Angeles est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1994, classée en catégorie Tier II, se dispute à Manhattan Beach du 8 au .

Amy Frazier remporte le simple dames. En finale, elle bat Ann Grossman, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Julie Halard et Nathalie Tauziat.

Résultats en simple

Parcours 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Los Angeles
 Saison 1994 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1994
Los Angeles
Tennis aux États-Unis en 1994
Sport en Californie en 1994
Tennis en août 1994